Valea Stânii ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Stânii (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Valea Stânii (Călărași), Dorf im Kreis Călărași